Die 1. Amateurliga Südbaden 1953/54 war die 4. Saison der 1. Amateurliga im Fußball in Südbaden – dem Vorläufer der heutigen Verbandsliga Südbaden. Südbadischer Amateurmeister wurde der Offenburger FV, der sich aber in der Aufstiegsrunde zur II. Division nicht gegen die anderen süddeutschen Amateurligen-Meister durchsetzen konnte und nur den 4. Platz unter den sechs teilnehmenden Mannschaften dieser Gruppe erreichte. An der deutschen Amateurmeisterschaft 1954 nahm als südbadischer Vertreter der SC Baden-Baden teil, scheiterte dort aber mit dem 2. Platz in der Gruppen-Vorrunde. Der VfR Stockach und der FC Emmendingen mussten in die 2. Amateurliga absteigen. Aufsteiger für die folgende Saison waren der SV Mörsch und der SV Weil.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1953
Fußballsaison 1953/54